His Neighbor's Wife – film del 1912 diretto da Pat Powers
 His Neighbor's Wife – film del 1913 diretto da Edwin S. Porter
 His Neighbor's Wife – film del 1916 diretto da Horace Davey